Naujokat ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Naujokat (* 1972), deutsche Architekturhistorikerin
 Cord Naujokat (* 1964), deutscher Immunologe und Onkologe
 Gerhard Naujokat (1932–2017), deutscher Pastor, Familienberater und Publizist